

Persone 
 Frank B. Hendel – politico statunitense
 Friedrich Georg Hendel – entomologo austriaco
 Geerd Hendel – architetto navale tedesco
 Nechama Hendel – cantante israeliana
 Paolo Hendel – comico e attore italiano
 Zvi Hendel – politico israeliano

Altro 
 Hendel – personaggio di Shannara

Pagine correlate 
Handel
Haendel (disambigua)
Hendl